Шабани () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шабани, Байрам (1922—1941) — македонский албанский партизан, участник Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Шабани, Лаорент (род. 1999) — албанский и шведский футболист, полузащитник.
 Шабани, Меритан (род. 1999) — немецкий футболист косоварского происхождения.